Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров — ежегодный турнир по кёрлингу между швейцарскими юниорскими командами, составленными из игроков не старше 21 года. Проводится начиная с 1972 года для мужчин и начиная с 1984 года для женщин. Организатором является  (, ).

Мужчины

Годы, места проведения и команды-призёры

Только чемпионы

Чемпионы и призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швейцарии (curling.ch), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Женщины

Годы, места проведения и команды-призёры

Только чемпионы

Чемпионы и призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швейцарии (curling.ch), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (с 2009 года)
  (!! до 2002 года включительно состав указывается в обратном порядке: первый, второй, третий, четвёртый).

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов

Соревнования по кёрлингу в Швейцарии
 
Кёрлинг
Швейцария
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1972 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1984 года